widłak – rodzaj roślin zaliczanych do rodziny widłakowatych

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Widłak – część miasta Kęty
 Widłak – przysiółek wsi Nowa Wieś w  woj. małopolskim, w pow. oświęcimskim, w gminie Kęty